Rammersberg ist der Ortsname von

 Rammersberg (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Rammersberg (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rammersberg (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Rammelsberg (Begriffsklärung)
 Tunnel Rammersberg